Анастаси́я Са́вина:
 Савина, Анастасия Владимировна (урожд. Ефимова, род. 1994, Хотьково) — российская футболистка, полузащитница.
 Савина, Анастасия Сергеевна (род. 1992) — российская и французская шахматистка.